Каррас — фамилия и топоним:

Известные носители 
Каррас, Алекс (1935—2012) — американский профессиональный футболист и рестлер, спортивный комментатор, кино- и телеактёр.
Каррас, Василис (род. 1953) — греческий певец, один из известнейших исполнителей в жанре лаика.
Каррас, Джонни (1928—2008) — американский профессиональный футболист.
Каррас, Лу (1927—2018) — американский профессиональный футболист
Каррас, Тед (старший) (1934—2016) — американский профессиональный футболист.

Топоним 
 Каррас — поселение, основанное в начале 1800-х годов шотландскими миссионерами (в настоящее время — посёлок Иноземцево в городе-курорте Железноводске Ставропольского края).

См. также 
 Карас